Chambly kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chambly, Oise, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,

Kanada 

 Chambly, Québec, kommun,